Okręty US Navy o nazwie USS "Pocomoke", pochodzącej od miasta Pocomoke:
 Pierwszy "Pocomoke" (SP-265) był trałowcem, który został zbudowany w Pocomoke City w stanie Maryland w 1902.
 Drugi "Pocomoke" (SP-571) był jednostką towarową, która weszła do służby 24 kwietnia 1917.
 Trzeci "Pocomoke" (AV-9) był tendrem wodnosamolotów, który był w służbie w latach 1941-1946. Zanim został zakupiony przez US Navy nosił nazwę SS "Exchequer".

Pocomoke